UFC 200: Tate vs. Nunes — событие организации смешанных боевых искусств Ultimate Fighting Championship, которое прошло 9 июля 2016 года в спортивном комплексе Ти-Мобайл Арена на Лас-Вегас-Стрип в городе Парадайсе, штат Невада, США. Это было последнее событие UFC, промоутером которого выступила компания Zuffa, занимавшаяся этим с января 2001 года. Впоследствии, компания объявила о продаже на WME-IMG своей доли в UFC, а также американского букинг-агентства и офисов в Беверли-Хиллз.

Положение до турнира

Результаты

Награды 
Следующие бойцы получили бонусные выплаты в размере $50 000:

 Лучший бой вечера: не присуждено

 Выступление вечера: Аманда Нунес, Кейн Веласкес, Джо Лаузон и Гегард Мусаси

См. также 
Список событий UFC

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC